Op Wimbledon 2022 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 juli 2022 in de Londense wijk Wimbledon.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland was als eerste geplaatst. Zij slaagde erin haar titel te prolongeren – in de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji. De Groot wist voor de vierde keer Wimbledon op haar naam te schrijven. Het was haar vijftiende grandslamtitel in het enkelspel.

Daarnaast waren er nog twee Nederlandse deelneemsters: Aniek van Koot en Jiske Griffioen. Griffioen (ITF-5) schakelde haar hoger geplaatste landgenote (ITF-3) in de eerste ronde uit, waarna zijzelf in de volgende ronde (halve finale) niet opgewassen was tegen Yui Kamiji, die daarmee voor het eerst in haar loopbaan de enkelspelfinale van Wimbledon bereikte.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie enkelspel tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema Wimbledon
 Actueel toernooischema Wimbledon

Wimbledon
ITF-toernooi in 2022